Amerikai Egyesült Államok
 Elk (Indiana)
 Elk (Fresno megye, Kalifornia)
 Elk (Mendocino megye, Kalifornia)
 Elk (Kansas)
 Elk (Nyugat-Virginia)
 Elk (Ohio)
 Elk (Washington)
 Elk (Wisconsin)

Egyéb 
 Elk (album), Inga Liljeström-album
 Elk (vezetéknév)